Náboženský infoservis je internetový portál navázaný na religionistický časopis Dingir. Přináší aktuální zprávy, recenze, komentáře a jiné články, z nichž některé se pak objevují v tištěném vydání Dingiru.

Historie 
Náboženský infoservis začal působit přesně 9. března roku 2007, kdy nahradil zprávy přebírané z ČTK. Později byl doplněn i rubrikou „Události“, zde se objevuje publicistika z náboženské oblasti. K březnu roku 2022 eviduje 1470 článků od celkem 32 autorů. 

Zpravodajská rubrika „Zprávy“ přináší informace z oblasti náboženství v Česku i ve světě. Upozorňuje tak na různé náboženské jevy, ne nutně jen na základě aktuálního dění. 

Rubrika „Články“ obsahuje publicistiku, komentáře, aniž by šlo o postoje celé redakce. 

Portál umožňuje i přidávání komentářů a komunikaci s redakcí, například prostřednictvím e-mailu.

Ke 100. číslu časopisu Dingir byla plánována konference Divákem i hercem na náboženské scéně“ – čtvrtstoletí s Dingirem.

Redakce 
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., šéfredaktor časopisu Dingir

Mgr. Jitka Schlichtsová

Dosah a ohlasy 
Médium nejvíce vyhledávají čtenáři z České a Slovenské republiky, ale i ze Spojených států amerických a Švédska, které se dokonce ve statistikách umístilo na 2. pozici.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Religionistické časopisy